Geografie van de Verenigde Staten
Oswego (Illinois), plaats in Kendall County
Oswego (Kansas), plaats in Labette County
Oswego County, graafschap in New York
Oswego, hoofdplaats van gelijknamig graafschap
Lake Oswego, meer in Oregon
Oswego (South Carolina), plaats in Sumter County